Ніколь Пратт і Меган Шонессі були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.

Саманта Рівз і Адріана Серра-Дзанетті виграли титул, у фіналі перемігши пару Клара Коукалова і Алена Вашкова з рахунком 7–5, 4–6, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec